Phanerophlebia är ett släkte av träjonväxter. Phanerophlebia ingår i familjen Dryopteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Phanerophlebia